Гахатес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,67 км². Население — 173 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителем города считается Эль Сальвадор и Сан Исидро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 www.gajates.com Página sobre el pueblo de Gajates con fotos, foro, encuestas, etc.

Муниципалитеты Саламанки